Kimberly, à ne pas confondre avec , est un toponyme américain, un prénom féminin américain et un patronyme.

Toponymie américaine 
 kimberly Diaz
Kimberly (Arkansas) ;
 Kimberly (Alabama) ;
 Kimberly (Idaho) ;
 Kimberly Township, Minnesota ;
 Kimberly (Oregon) ;
 Kimberly (Fayette County, West Virginia) ;
 Kimberly (Monongalia County, West Virginia) ;
 Kimberly (Wisconsin), village.

Personnes

Prénom 
Kimberly est un prénom, une version américaine de .

Le prénom est parfois abrégé en .

Nom de famille 

 Kayton Kimberly, auteur de Repossess Your Life ! ;
 Lewis A. Kimberly (1830-1902), contre-amiral de la marine américaine
 Patrícia Kimberly, actrice pornographique brésilienne.

Cinéma 

 Kimberly, un film américain réalisé par Frederic Golchan sorti en 1999.

Voir aussi 
 Kimberly Mansion, à Glastonbury dans le Connecticut
 Kimberly-Clark, industriels  américain, producteurs du Kleenex
 Duffner and Kimberly, industriels de New York
 The Kimberly Trip, groupe musical de Sacramento, en Californie

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme

en:Kimberly